Butch — московская поп-рок-группа, лидером которой с момента основания являлась Елена Погребижская. Группа была образована в 2001 году по инициативе Сергея Петухова. Группа вела активную концертную деятельность. В 2007 году группа прекратила своё существование.

Дискография

Студийные альбомы 
 2003 — Butch
 2003 — Романсы
 2005 — Факел (RS Russia )
 2007 — Credo

Видеоклипы 
 Факел

Примечания

Литература

Ссылки 
 Елена Погребижская, группа Butch: «Рок-музыка сдохла!»

Рок-группы России
Исполнители лейбла «Никитин»
Музыкальные коллективы Москвы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2007 году
ЛГБТ в музыке